Lewis Libby – amerykański polityk
 Willard Libby – amerykański chemik, laureat Nagrody Nobla z 1960.
 Libby – postać fikcyjna, bohaterka serialu Zagubieni
 (5672) Libby – planetoida

Miejscowości w USA:
 Libby – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Libby (ang. Libby Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin